Патрик Шмидт (; род. 22 июля 1998 года, Австрия) — австрийский футболист, играющий на позиции нападающего. Ныне выступает за клуб «Адмира Ваккер».

Клубная карьера 
Шмидт является воспитанником клуба «Адмира Ваккер». С сезона 2015/15 — игрок второй команды, за которую провёл 23 поединка и забил семь мячей. В сезоне 2016/17 стал привлекаться к основе. 24 июля 2016 года дебютировал в австрийском чемпионате в поединке против «Маттерсбурга», выйдя на замену на 87-ой минуте вместо Доминика Штаркля.

В августе 2019 года Шмидт перешёл в «Барнсли», подписав с клубом контракт до июня 2023 года.

Примечания

Ссылки 
 
 
 Профиль Патрика Шмидта на сайте weltfussball.de 

Футболисты Австрии
Игроки ФК «Адмира Ваккер Мёдлинг»
Игроки сборной Австрии по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Барнсли»
Игроки ФК «Рид»
Игроки ФК «Эсбьерг»